Antonianum (uczelnia rzymska)
 Antonianum (kwartalnik)
Instytut im. Antoniego Juliana Nowowiejskiego
kwartalnik teologiczno-liturgiczny "Antonianum"